Die Saison 1976/77 war die zweite Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die Gruppen Nord und West sowie die Gruppen Süd und Ost gemeinsame Playoffs austrugen. Die beiden Sieger jeder Playoffgruppe qualifizierten sich wiederum für die Kvalserien, deren beiden Erstplatzierten direkt in die Elitserien aufstiegen. Die beiden Letztplatzierten der Gruppe Nord sowie die jeweils drei Letztplatzierten der übrigen drei Hauptrundengruppen stiegen direkt in die Division 2 ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Nord/West 
Erste Runde
 Timrå IK – Strömsbro IF 2:0 (8:3, 5:2)
 Kiruna AIF – Hofors IK 2:0 (9:0, 5:4)
 KB Karlskoga – Bodens BK 2:0 (11:0, 7:4)
 Mora IK – IFK Kiruna 2:0 (6:3, 4:0)

Zweite Runde
 Timrå IK – Mora IK 2:1 (8:4, 2:4, 7:1)
 KB Karlskoga – Kiruna AIF 2:1 (5:2, 0:6, 7:5)

Süd/Ost 
Erste Runde
 Djurgårdens IF – IFK Bäcken 2:0 (5:4, 5:1)
 Huddinge IK – Halmstads HK 2:0 (10:6, 6:2)
 HV71 – Hammarby IF 2:1 (7:1, 2:3, 6:3)
 Tingsryds AIF – Almtuna IS 2:0 (6:2, 6:5)

Zweite Runde
 Djurgårdens IF – Tingsryds AIF 2:0 (2:1, 3:2)
 HV71 – Huddinge IK 2:1 (6:2, 2:4, 4:3)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1976
Eishockeysaison 1976/77